Harmagedon, lloc descrit en l'Apocalipsi on els reis s'apleguen per preparar-se per a la batalla.
 Armageddon (pel·lícula), film estrenat el 1998 per Michael Bay i protagonitzada per Bruce Willis.
 Armageddon (escacs), tipus de partida, en escacs, que garanteix una definició en el resultat, impedint l'empat.
 Armageddon (grup), banda sueca de power metal.